Якутія () — може означати таке:

 Республіка Саха (Якутія) — суб'єкт Російської Федерації.
 Якутська АРСР — колишня назва державного утворення на території Якутії, що існувала в радянський час.
 Якутська область — назва адміністративної одиниці Російської імперії.
 Якутія — футбольний клуб з Якутська.
 ВАТ «Авіакомпанія „Якутія“» — російський авіаперевізник.
 Якутія — щоденна республіканська газета.
 2607 Якутія — астероїд.
 «Якутія» — назва пароплава «Петро Великий» з 1954 по 1975 рік.